Сове́тский комите́т тюрко́логов образован 11 октября 1973 года Постановлением Президиума Академии наук СССР № 758 «в целях улучшения координации научных исследований в области тюркологии, а также усиления международных контактов и научного сотрудничества с тюркологами зарубежных стран». Председателем Советского комитета тюркологов стал член-корреспондент АН СССР (в дальнейшем — академик) А. Н. Кононов.

Постановлением Президиума Академии наук СССР от 3 января 1974 года были утверждены состав Советского комитета тюркологов из 35 членов и Бюро комитета из 11 человек.

В становлении Советского комитета тюркологов значительную роль сыграли крупные учёные-тюркологи: А. Н. Кононов, Г. Х. Ахатов, П. А. Азимов, Н. З. Гаджиева, Э. Р. Тенишев (с 1986 года — председатель Комитета) и др.

Советский комитет тюркологов выпускал научный журнал «Советская тюркология» (главные редакторы М. Ш. Ширалиев, Э. Р. Тенишев).

Правопреемником Советского комитета тюркологов является Российский комитет тюркологов.

Примечания 

Филология
Тюркология
Научные организации СССР
Организации, основанные в 1973 году